Unter Essid versteht man:

 ESSID: Extended Service Set Identifier, die Identifizierung von Geräten in einem W-LAN

 Habib Essid (* 1949), tunesischer Ministerpräsident